Sylvain Flauto (né en 1977), footballeur français ;
 Vincenzio Flauto (fl. ), impresario italien du .